Моси — многозначный термин.

 Моси — народ в Западной Африке
 Королевства Моси — три сильных государства, существовавших на территории современной Буркина-Фасо
 Моси, Хиле (1883—1933) — албанский политик и поэт

См. также